Каушик Басу (; родился 9 января 1952 года, Калькутта, Западная Бенгалия, Индия) — индийский экономист, профессор кафедры Карла Маркса Корнеллского университета, шеф-экономист Всемирного банка в 2012—2016 годах.

Биография 
Каушик родился 9 января 1952 года в Калькутте, Западная Бенгалия, Индия, в семье юриста и мэра Калькутты Кешаба Чандра Басу (1905—1986). Каушик закончил  в 1969 году.

Каушик Басу в 1969 году поступил, а в 1972 году получил степень бакалавра искусств с отличием по экономике в  при Делийском университете. После Басу отправился в Великобританию, где в 1974 году был удостоен степени магистра наук по экономике, а в 1976 году доктора философии по экономике в Лондонской школе экономики и политических наук.

Каушик Басу преподавательскую деятельность начал в качестве тьютора в Лондонской школе экономики и политических наук в 1975—1977 годах и в качестве лектора в Редингском университете в 1976—1977 годах. Вернувшись в Индию, устроился преподавателем экономики в 1978—1985 годах, профессором экономики в 1985—1994 годах в  при Делийском университете. В 1992 году основал и в 1992—1996 годах был исполнительным директором Центра развития экономики при . Затем работа была снова в США, профессором экономики в 1994—1996 годах в Корнеллском университете. В настоящий момент является профессором кафедры Карла Маркса экономического факультета в Корнеллском университете с 1996 года.

Каушик Басу был приглашённым ассоциированным профессором в Центре исследования операций и эконометрики Лувенского католического университета в 1981—1982 годах, приглашённым профессором Центра экономической математики и эконометрики (CEME), Брюссель в 1981—1982 годах, сотрудником Института перспективных исследований в 1985—1986 годах, приглашённым профессором на экономическом факультете Принстонского университета в 1989—1991 годах, почётным приглашённым преподавателем Лондонской школы экономики и политических наук в 1993 году и приглашённым профессором Стокгольмского университета в 1993 году и в Правительственной школе Джона Ф. Кеннеди в 2000 году и на экономическом факультете Массачусетского технологического института в 2001—2002 годах, почётным приглашённым профессором в  в 2000—2002 годах, в Гарвардском университете в 2004 году, приглашённым сотрудником  в 2007 году.

Был приглашённым сотрудником Всемирного банка в 1998—1999 годах, членом Совета директоров  в 2009—2012 годах,  в 2009—2012 годах (при правительстве Индийского национального конгресса и его Объединённого прогрессивного альянса). Был членом совета эконометрического общества в 1991—1996 годах, членом совета Общества социального выбора и благосостояния, редактором журнала , выбранным президентом в 2014—2017 годах, президентом в 2017—2020 годах , президентом Индийского эконометрического общества в 2013—2014 годах, президентом Ассоциации развития человеческого потенциала и возможностей в 2010—2012 годах, шеф-экономистом Всемирного банка в 2012—2016 годах.

Каушик Басу является почётным  (Honoris Causa) Лакхнауского университета с 2010 года,  с 2012 года, Фордемского университета с 2013 года, Индийского института технологии с 2013 года, доктором права  с 2016 года, членом эконометрического общества с 1991 года, членом Всемирной академии наук с 2013 года, членом Бюро исследований и экономического анализа развития, сотрудником Института экономики труда.

Семья
Каушик Басу женат на Алака (Малваде) и имеет двух детей Карна и Дикша.

Награды 
За свои достижения был неоднократно отмечен:
 1981 — стипендия CORE;
 1989 — национальная памятная медаль Махаланобиса за вклад в экономическую теорию;
 1990 — премия Прабхавананда по экономике за работы по развитию теоретической экономики;
 2008 — Падма Бхушан от президента Индии;
 2014 — золотая медаль за выдающийся вклад от  при Тринити-колледже.

Библиография 

 Басу К. По ту сторону невидимой руки: Основания новой экономической науки — М.: Изд-во институт Гайдара, 2014—432 с. — ISBN 978-5-93255-386-2 (англ. Beyond the Invisible hand. Groundwork for a New Economics, 2011)
 Basu K. Revealed preference of government — Cambridge University Press, 1980.
 Basu K. The Less Developed Economy: A Critique of Contemporary Theory — Basil Blackwell, 1984.
 Basu K. Agrarian Structure and Economic Development — Harwood Academic Publishers, 1990.
 Basu K. Economic Graffiti: Essays for Everyone — Oxford University Press, 1991
 Basu K. Lectures in Industrial Organization Theory- Blackwell Publishers, 1992
 Basu K., Nayak P. Development Policy and Economic Theory — Oxford University Press, 1992.
 Basu K., Majumdar M., Mitra T. Capital, Investment and Development — Basil Blackwell, 1993
 Basu K. Agrarian Questions — Oxford University Press, 1994
 Basu K., Suzumura K., Pattanaik P. Choice, welfare, and development: a festschrift in honour of Amartya K. Sen. — Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 1995 — ISBN 9780198287896.
 Basu K. Of People, Of Places: Sketches from an Economist’s Notebook — Oxford University Press, 1994
 Basu K., Subrahmanyam S. Unravelling the Nation: Sectarian Conflict and India’s Secular Identity — Penguin paperback New Delhi, 1996.
 Basu K. Analytical Development Economics — The MIT Press, 1997 — ISBN 0-262-02423-3.
 Basu K. Prelude to Political Economy: A Study of the Social and Political Foundations of Economics — Oxford University Press, 2000
 Basu K. Readings in Political Economy — Blackwell Publishing, 2003.
 Basu K., Horn H., Roman L., Shapiro J. International Labor Standards — Blackwell Publishing, 2003.
 Basu K. India’s Emerging Economy: Performance and Prospects in the 1990s and Beyond — The MIT Press, 2004 — ISBN 0-262-02556-6
 Basu K. Collected Papers in Theoretical Economics, Volume 1: Development, Markets, And Institutions — Oxford University Press, 2005 — ISBN 0-19-566761-1.
 Basu K. Collected Papers in Theoretical Economics, Volume 2: Rationality, Games And Strategic Behaviour — Oxford University Press, 2005.
 Basu K. Oxford Companion to Economics in India — Oxford University Press
 Basu K. An Economist’s Miscellany — Oxford University Press, 2011

Примечания 

Действительные члены Эконометрического общества
Выпускники Лондонской школы экономики
Выпускники Лондонского университета